Линк може да се отнася за:
 хипервръзка;
 Хайнрих Фридрих Линк, германски ботаник;
 Линк Рей, американски китарист;
 Линк, главен персонаж във видеоиграта The Legend of Zelda.